Selkhoztékhnika (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Selkhoztékhnika (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Selkhoztékhnika (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia